KNVB beker 2020/21 (mannen)
 KNVB beker 2020/21 (vrouwen)